

Вагай — річка у Тюменській області, ліва притока Іртиша (басейн Обі)
 Вагай — село, районний центр, Тюменська область
 Вагай — село, Омутинський район, Тюменська область